Wesson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Laurence G. Wesson
 Robert G. Wesson